Шеризе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Шеризе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта
 Шеризе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель